The Better Man – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
The Better Man – cortometraggio del 1912 diretto da Rollin S. Sturgeon
The Better Man – film del 1914 diretto da William Powers
The Better Man – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Pathé Frères
The Better Man – cortometraggio del 1914 diretto da Joseph W. Smiley
The Better Man – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
The Better Man – cortometraggio del 1916 diretto da Jay Hunt
The Better Man – film del 1926 diretto da Scott R. Dunlap